Меридо́р () — фамилия. Известные носители:

 Меридор, Элияху (Вержболовский; 1914—1966) — сионист-ревизионист, политик.
 Меридор, Дан (род. 1947) — израильский политик и юрист, министр.
 Меридор, Салай (род. 1955) — израильский дипломат, политик.
 Меридор, Яаков (Винярский; 1913—1995) — израильский политик, министр.